Van Nuffel ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Van Nuffel (* 1956), belgische Leichtathletin 
 Julius van Nuffel (auch Jules Van Nuffel; 1883–1953), belgischer Komponist und Priester
 Lucien Van Nuffel (1914–1980), belgischer Fußballschiedsrichter
 Victoire Van Nuffel (* 1937), belgische Radsportlerin